

Суворовська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Алтайський край
 Суворовська сільська рада — сільське поселення, Тоцький район, Оренбурзька область

Суворовська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, місто Армянськ
 Суворовська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Суворовська сільська рада — колишня сільська рада, Вінницька область, Тульчинський район